Hurst Green (East Sussex), een plaats in het Engelse graafschap East Sussex
Hurst Green (Surrey), een plaats in het Engelse graafschap Surrey